Патрик Рамбо (; род. 21 апреля 1946, Париж) — французский писатель.

Жизнь и творчество 
Из-под его пера вышло около тридцати романов, большая часть из которых — пародии, среди них можно отметить написанную в соавторстве с  «Журналистику без труда» (, издательство «Плон»). Осенью 1997 года был опубликован роман «» (, издательство «Грассе»), удостоенный Большой премии Французской академии (1997) и Гонкуровской премии (1997).

В 2008 году избран членом Гонкуровской академии, заняв место Д. Буланже.

В юности работал литературным негром.

Библиография 
 Les Complots de la liberté — 1832, Grasset, 1976
 Parodies (в соавторстве с Бюрнье), Balland, 1977
 Fric-frac, Grasset, 1984
 La Mort d’un ministre, Grasset, 1985
 Comment se tuer sans avoir l’air, La Table Ronde, 1986
 Virginie Q., Balland, 1988 (под псевдонимом Marguerite Duraille)
 Le Visage parle, Balland, 1988
 Elena Ceausescu: carnets secrets, Flammarion, 1990
 Ubu président, Robert Laffont, 1990
 1848, Grasset, 1994
 Les Mirobolantes Aventures de Fregoli, Robert Laffont, 1991
 Le Gros Secret : mémoires du labrador de François Mitterrand, Calmann-Levy, 1996 (под псевдонимом Baltique)
 Mururoa mon amour, Lattès, 1996 (под псевдонимом Marguerite Duraille)
 , Grasset, 1997
 Le Journalisme dans peine, Plon, 1997
 Les Aventures de mai, Grasset, 1998 (в русском издании: 1968: Исторический роман в эпизодах, 2004)
 Il neigeait, Grasset, 2000
 Bernard Pivot reçoit…, Grasset, 2001
 Comme des rats, Grasset, 2002
 L’Absent, Grasset, 2003
 Le Sacre de Napoléon — 2 décembre 1804, Michel Lafon, 2004
 L’Idiot du village, Grasset, 2005 (в русском издании: Деревенский дурачок, 2007)
 Le Chat botté, Grasset, 2006 (в русском издании: Кот в сапогах, 2009)
 La Grammaire en s’amusant, Grasset, 2007
 Chronique du règne de Nicolas Ier, Paris, Grasset, 2008 (в русском издании: Хроника царствования Николя I, 2009)
 Deuxième chronique du règne de Nicolas Ier, Paris, Grasset, 2009
 Troisième chronique du règne de Nicolas Ier, Paris, Grasset, 2010
 Quatrième chronique du règne de Nicolas Ier'', Paris, Grasset, 2011

Примечания 

Писатели Франции XX века
Писатели Франции XXI века
Французские писатели
Лауреаты Гонкуровской премии
Лауреаты Большой премии Французской академии за роман
Литературные негры